Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 239001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 marca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

239001-239100

239101-239200

239201-239300

239301-239400

239401-239500

239501-239600

239601-239700

239701-239800

239801-239900

239901-240000

Przypisy 

Lista planetoid 239001-240000